Rotella puede referirse a:

Geografía 
 Rotella (C.P. 63030), comune de Ascoli Piceno, región de las Marcas (Italia).

Deporte 
 Peña Bolística Construcciones Rotella, peña de bolo palma de Torrelavega que desarrolló su actividad entre 1980 y 1998.

Personalidades 
 Mimmo Rotella (1918-2006), pintor italiano.
 Manuel Rotella (1931), empresario y político español que desempeñó el cargo de alcalde de Torrelavega entre el 8 de mayo de 1983 y el 26 de noviembre de 1984.